Arxiu Fotogràfic de Barcelona, arxiu per a la conservació de material fotogràfic de l'Ajuntament de Barcelona
 Fundació Americana per a Cecs (del seu nom en anglès American Foundation for the Blind), organització sense ànim de lucre per a l'atenció a les persones amb deficiència visual dels Estats Units
 Base aèria (del seu nom en anglès Air Force Base), aeròdrom que serveix l'aviació militar
 Bacteri acidoresistent (del seu nom en anglès Acid-Fast Bacilli), bacteri que presenta resistència a la tinció de Gram
 afb també és el codi ISO 639-3 de l'àrab del Golf, varietat de l'àrab parlada al voltant del Golf Pèrsic
 AFB també és l'Agència Francesa per a la Biodiversitat (de les sigles en francès Agence française pour la biodiversité), organisme públic de l'Estat francès creat per a la recuperació de la biodiversitat.